Andreas »Andi« Wellinger , nemški smučarski skakalec, * 28. avgust 1995, Ruhpolding, Nemčija.

Kariera 
24. novembra 2012 je na svoji prvi tekmi v svetovnem pokalu v Lilehammerju zasegel peto mesto na manjši skakalnici. Šest dni kasneje je zmagal na ekipni tekmi v Kuusamu.  

16. januarja 2014 je dosegel svojo prvo posamično zmago na tekmi v Wisli.

2018: Zimske olimpijske igre 
Na zimskih olimpijskih igrah je na srednji napravi osvojil zlato olimpijsko medaljo. V drugi seriji na prvo napredoval s četrtega mesta. Nemčija je tako po letu 1994 (Weissflog) spet dobila olimpijskega prvaka v skokih. Wellinger je na vseh tekmah teh olimpijskih iger prejel medaljo - srebro je osvojil še veliki skakalnici. Na ekipni tekmi je skupaj z ekipo, ki so jo sestavljali še Karl Geiger, Stephan Leyhe, Richard Freitag osvojil srebrno medaljo.

Dosežki v svetovnem pokalu

Skupni seštevek

Zmage v svetovnem pokalu

Stopničke

Olimpijske igre

Zunanje povezave 

 

Nemški smučarski skakalci
Olimpijski tekmovalci za Nemčijo
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Nemčijo
Smučarski skakalci Zimskih olimpijskih iger 2014
Smučarski skakalci Zimskih olimpijskih iger 2018
Prejemniki olimpijskih medalj na Zimskih olimpijskih igrah 2018